Спартан:

 «Спартан» (Spartan) — британский бронепалубный крейсер типа «Аполло». 
 «Спартан» (Spartan) — британский лёгкий крейсер типа «Улучшенный „Дидо“».
 Спартан (LIM-49A Spartan) — американская противоракета системы противоракетной обороны.
 Спартан (Alenia C-27 Spartan) — европейский военно-транспортный самолёт
 «Спартан» — бронетранспортёр, модификация CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), боевая гусеничная машина разведки).
 Spartan — кодовое название браузера от Microsoft для замены Internet Explorer.
 «Де Спартан» — амстердамская футбольная команда.
 Malus 'Spartan' — сорт яблони.
 Streit Group Spartan — колёсный бронетранспортёр.
  — американская авиастроительная компания

См. также 
 Спартанец (значения)